Ayos steht für:

Geografische Objekte
 Ayos (Awaé), Gemeinde in der Region Centre (Kamerun) 
 Ayos (Lekié), Gemeinde in der Region Centre (Kamerun) 
 Ayos (Nyong-et-Mfoumou), Gemeinde im Département  Nyong-et-Mfoumou im Kamerun 

Namensträger
 Federico Ayos (* 1992), argentinischer Schauspieler, 
 Mónica Ayos (* 1974), argentinische Schauspielerin
 Victor Ayos (1937–2005), argentinischer Tänzer und Choreograph